Този списък на фараони, подредени в хронологичен ред и групирани по династии е тема на много спорове, и най-вече тези от по-древните епохи.

Името, което е отбелязано е това, което най-често се среща в египтоложките трудове. Другите транскрипции, като гръцките имена (изписани в италик) са дадени в скоби.